Язы́ков (Язы́кова) — русская фамилия. Известные носители:

Языков 
 
 
 Языков, Виктор Аркадьевич (род. 1948) — путешественник, яхтсмен.
 
 
 Языков, Иван Максимович (ум. 1682) — приближённый царя Фёдора III Алексеевича.
 Языков, Михаил Александрович (1811—1885) — директор Императорского стеклянного завода, основатель библиотеки в Новгороде.
 
 
 Языков, Семён Павлович (1889—1944) — генерал-лейтенант.
 Языков, Станислав Викторович (род. 1981) — российский хоккеист, левый защитник ХК «Зауралье» (Курган).

Языкова

См. также 
 Языковы — русские дворянские роды